Jean Schorn (1901-1973) (Colònia, 1901 - Ídem, 1973) ciclista alemany
 Jean Schorn (1912-1994) (Colònia, 1912 - Ídem, 1994) ciclista alemany